Les Goths sont un peuple germanique.

Manga 
 Goth est un manga dessiné par Kenji Oiwa.

Patronyme 
 Famille de Goth, famille noble française ;
 Mia Goth (née en 1993), actrice et mannequin britannique.

Voir aussi 
 Amon Göth (1908-1946), nazi d'origine autrichienne surnommé « le boucher d'Hitler »